ARA Seguí es el nombre de los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA Seguí (M-8), rastreador de la clase Bathurst.
 ARA Seguí (D-25), destructor de la clase Allen M. Sumner (ex USS Hank).
Seguí, ARA